Lehrmann ist der Familienname von:

 August Lehrmann (1878–1945), deutscher Architekt
 Felix Lehrmann (* 1984), deutscher Schlagzeuger
 Johann Lehrmann (1816–1876), Hamburger Klempnermeister und Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft
 Joachim Lehrmann (* 1949), deutscher Ingenieur und Heimatforscher
 Julius Lehrmann, dänischer Sportschütze und Olympionike
 Karl Lehrmann (1887–1957), österreichischer Architekt
 Kuno Chanan Lehrmann (1905–1977), deutsch-luxemburgischer Rabbiner und Romanist
 Rasmus Lehrmann (* 1985), dänischer Radrennfahrer
 Vilma Lehrmann-Amschler (1910–1989), deutsche Bildhauerin.
 Werner Lehrmann (1936–1999), Fußballspieler in der DDR

In der amerikanisierten Form ist Lehrman der Familienname von:
 Daniel S. Lehrman (1919–1972), US-amerikanischer Psychologe
 Henry Lehrman (1886–1946), österreichisch-amerikanischer Schauspieler, Filmregisseur, und Produzent
 Leonard Lehrman (* 1949), US-amerikanischer Komponist, Organist und Musikwissenschaftler

Siehe auch:
 Lerman
 Lermann
 Laermann
 Lherman